Linia (Pommeren), een dorp in het Poolse woiwodschap Pommeren, in het district Wejherowski
 Linia (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Pommeren